San Juan Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Grande, delstaten Mexiko, Atlautla, 
 San Juan Grande, Guerrero, San Marcos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar